Wieczfnia Kościelna est le nom :

 de la gmina de Wieczfnia Kościelna, dans le powiat de Mława, dans la voïvodie de Mazovie
 du village de Wieczfnia Kościelna, chef-lieu de cette gmina